Paul Simon (artiest), een Amerikaans zanger en liedjesschrijver
Paul Simon (album), het tweede studio-album van deze artiest
Paul Simon (Frans politicus), een Frans politicus, 1886-1956
Paul Simon (Amerikaans politicus), een Amerikaans politicus, 1928–2003
Paul Simon (Frans beeldhouwer), een kunstenaar, 1892-1979

Zie ook 
Paul Simonon, een Brits basgitarist (The Clash), 1955